Козолупи може бити:

 Козолупи (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Козолупи (Сточек), насељено мјесто у општини Сточек, повјат венгровски, Војводство мазовско, Пољска